Selemani ist der Familienname folgender Personen:
 Ahinga Selemani (* 1996), kanadischer Fußballspieler
 Faïz Selemani (* 1993), französisch-komorischer Fußballspieler
 Musaba Selemani (* 1985), burundischer Fußballspieler